Le mot Technologia peut désigner :
 Technologia, une entreprise française spécialiste de l'évaluation et de la prévention des risques liés à l'activité professionnelle ;
 Technologia, une revue consacrée à l'histoire de la science et de la technologie.